L'euphorie est une impression intense de bien-être général. De plus :

 Euphorie est un film de Ivan Vyrypaïev (2006) ;

Voir aussi